Barrio Centenario, puede referirse a:

Barrio Centenario; o también llamado coloquialmente "el Cente", es un barrio caletense ubicado en el departamento Deseado, Patagonia Argentina.

 Barrio Centenario, un barrio referente de Posadas, Provincia de Misiones;

Barrio del Centenario, un barrio ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil.